Berchmans est un patronyme belge qui remonte au .

 Saint Jean Berchmans (1599-1621), jésuite belge, canonisé par le Pape Léon XIII en 1888. De nombreux collèges et églises, en Belgique et ailleurs, portent son nom.

C'est aussi le nom d'une famille de peintres liégeois :

 Émile-Edouard Berchmans (1843-1914),
 ses fils, Émile Berchmans (1867-1947) et Oscar Berchmans (1869-1950),
 son frère, Henri Berchmans (1856-1911),
 et son neveu, fils d'Henri, Jules Berchmans (1883-1950).